Rössel-Majdan ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Rössel-Majdan (1921–2010), österreichische Sängerin
 Karl Rössel-Majdan (1916–2000), österreichischer Widerstandskämpfer und Schriftsteller